A ARCA Racing Series (atualmente ARCA Menards Series) é uma categoria de stock car dos Estados Unidos organizada pela Automobile Racing Club of America (ARCA), a primeira divisão da ARCA é considerada uma liga de stock car menor, mas profissional, talvez três níveis abaixo da categoria superior que é a NASCAR Cup Series e dois níveis abaixo da NASCAR Xfinity Series.  A categoria é conhecida por pilotos veteranos e modelos de carros antigos da NASCAR Cup Series e de pilotos jovens, entre 15 e 25 anos de idade que almejam um dia correr na NASCAR, atualmente, as marcas são Chevrolet, Ford e Toyota. A categoria foi adquirida pela NASCAR em 2018.

História 

A categoria começou como um grupo de turismo local. Liderados por John Marcum, a Associação Centro-Oeste para Carros de Corridas foi formada com pilotos como Iggy Katona e Nelson Stacy sendo motoristas iniciais.

A série se tornou uma parte da Daytona Speedweeks em 1964. No mesmo ano, o nome da série foi mudado de MARC (Associação de Corridas do Centro-Oeste) para o atual ARCA (Clube de Corridas Automobilísticas da América) por John Marcum como uma sugestão de Bill France, o fundador da NASCAR.

As corridas da categoria variam em pistas de terra até ovais grandes como Daytona International Speedway durante os Speedweeks Daytona. É uma das últimas grandes categorias que disputam corridas em ovais que ainda compete em pistas de terra. Em 2008 a categoria voltou a correr em circuitos de rua. [2]

Ver também 

 Automobile Racing Club of America

Ligações externas 

 Página oficial

ARCA
Competições de esporte a motor dos Estados Unidos